Горки — село в Хотынецком районе Орловской области. Входит в состав Богородицкого сельского поселения.

Физико-географическая характеристика 
Село Горки расположено на Среднерусской возвышенности в центре Восточно-Европейской равнины в юго—восточной части Хотынецкого района.

Часовой пояс

Климат 
Село находится в зоне умеренно континентального климата (по классификации Кёппена — Dfb) с умеренно прохладной зимой и неустойчивым летом.

История 
Своё название Горки получили за то, что раскинулось село  на возвышенной, среди гор, сухой и безводной местности, в междуречье Лубны и Цона. Рядом с населённым пунктом начинается ручей Городец, впадающий вскоре в реку Цон.

С конца XVIII века и до революции XX века село относилось к Карачевскому уезду Орловской губернии.

В самом конце XVI века здесь появилась деревянная церковь Николая Чудотворца. К середине XIX века она сильно обветшала и приходской совет принял решение строить новый, каменный, храм, возведение которого началось в 1844 году. Строительство заняло 18 лет. Главную роль в этом деле сыграл местный помещик, владелец имения в деревне Маяки, Иван Иванович Лоур, который за это время успел вырасти по службе из поручиков до подполковника и выдал  замуж свою дочь Елену 12 ноября 1861 года: 17-летняя Елена Лоур стала женой 32-летнего отставного  подполковника Стефана Стольникова, владельца имения в д. Себякино Кромского уезда. Храм отличался своим  величием и имел крестообразную форму. Главный престол был назван в честь Преображения Господня. При храме имелась каменная церковно-приходская  школа, построенная в 1901 году. В Преображенском храме служили замечательные священники, такие как Григорий Новиков и Ксенофонт Никитич Иножарский, который, по окончании в 1835 году  Орловской духовной семинарии, прослужил в Горках более 20 лет и у своих  прихожан пользовался огромным уважением. К сожалению, до сегодняшнего дня храм не сохранился.

Великая Отечественная война 
Территория Хотынецкого района была оккупирована немецко—фашистскими захватчиками с 5 октября 1941 года. Село Горки освободили 11 августа 1943 года усилиями 6 гвардейского механизированного корпуса РККА.

Население 

Национальный состав
По национальному составу население Горок составляют преимущественно русские.

Транспорт 
Через село проходит дорога федерального значения . Расстояние до Хотынца — 24 км, до Орла — 47 км.

Уроженцы 
Сергей Пискунов — русский советский писатель, общественный деятель, ректор Орловского педагогического института.

Примечания

Литература 
 Е. Н. Ашихмина. Село Ивановское и Горки. Орел - Орловское Полесье: путеводитель по экскурсионному маршруту / Е. Н. Ашихмина, В. А. Ливцов. - Орел, 2007. - С. 284-289. - ISBN 5-900901-76-9

Населённые пункты Хотынецкого района